Crônica (Eusébio) - Escrita antes de 380 d.C.
 Crônica (Jerônimo) - Escrita em 380 d.C.
 Chronicon Paschale - Séc. VII
 Chronicon ex chronicis - Séc. XII